Евге́ний Васи́льевич Фроло́в (род. 14 июня 1941, Москва) — советский боксёр полусредней весовой категории, выступал за сборную СССР в 1960-е годы. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Токио, неоднократный победитель и призёр национальных первенств. Представлял спортивные общества «Труд» и «Спартак» (с 1965 года), заслуженный мастер спорта, награждён медалью «За трудовое отличие».

Биография 
Евгений Фролов родился 14 июня 1941 года в Москве. Уже в юном возрасте заинтересовался боксом, первое время занимался под руководством тренера Михаила Иткина, потом перешёл в зал Владимира Тренина — оба впоследствии стали заслуженными тренерами. Впервые заявил о себе на чемпионате СССР 1961 года, когда в полусредней весовой категории сумел добраться до третьего бронзового места, а два года спустя завоевал и чемпионский титул. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1964 года в Токио, прошёл в финал, но в решающем матче по очкам уступил поляку Ежи Кулею и вынужден был довольствоваться серебром — за это достижение получил от федерации бокса звания «Выдающийся боксёр» и «Заслуженный мастер спорта».

В 1965 году Фролов вновь выиграл зачёт национального первенства и съездил на чемпионат Европы в Берлин, где, тем не менее, выбыл из борьбы за медали на стадии четвертьфиналов, опять был побеждён польским боксёром Ежи Кулеем. В течение четырёх последующих лет спортсмен неизменно удерживал титул чемпиона Советского Союза и в 1968 году отправился на Олимпийские игры в Мехико — на сей раз его матчи сложились не так удачно, в четвертьфинале он не смог пройти кубинца Энрике Регуэйфероса. В 1969 году Евгений Фролов в последний раз выиграл первенство СССР (уже шестое на своём счету), после чего принял решение завершить карьеру — всего в его послужном списке 212 боёв, из них 197 окончены победой
.

Одновременно со спортивной карьерой Фролов окончил Московский лесотехнический институт и Академию внешней торговли, позже, покинув ринг, работал в Торгово-промышленной палате СССР (управление советских выставок за границей) и Министерстве внешней торговли.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры 1960-х годов
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1964 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1968 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Чемпионы СССР по боксу
Выпускники Московского государственного университета леса
Выпускники ВАВТ